SLC5A11 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 16-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 675 амінокислот, а молекулярна маса — 74 036.

Задіяний у таких біологічних процесах, як апоптоз, транспорт іонів, транспорт, транспорт натрію, симпортний транспорт, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном натрію. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки